Meunasah Tuha (Peukan Bada), een plaats in Indonesië
Meunasah Tuha (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Meunasah Tuha (Suka Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing